Силу́р:
 Силурийский период — геологический период, третий период палеозоя.
 Силуры — кельтское племя, проживавшее на территории современного южного Уэльса.
 «Силур» — промышленное предприятие в Харцызске (Украина).
 «Силур» — название футбольного клуба «Харцызск» в 1993—1996 годах.